Наше море або ,  — римська (латинська) назва Середземного моря.

Література 
 Mare Nostrum — роман іспанського письменника Вісенте Бласко Ібаньєса 1926 року.

Музика 
 Mare nostrum — композиція з альбому «La Bottega dell'Arte» 1975 року італійської групи La Bottega dell'Arte.
 Mare nostrum — композиція з альбому «Spiagge e lune» 1993 року італійського співака Фіорелло.
 Mare nostrum — композиція з альбому «Memorial» 2006 року  португальської групи Moonspell.
 «Mare Nostrum» — альбом джазового тріо трубача Паоло Фрезу, акордеоніста Рішара Гальяно та піаніста Яна Лундгрена, що вийшов 2007 року.
  — четвертий студійний альбом італійської метал-групи «Stormlord», що вийшов у 2008 році.
 «Mare Nostrum»  — альбом композитора електронної музики з Берліна , що вийшов у 2015 році.
  — комічна опера на дві дії  на італійське лібрето Марко Равасіні 1985 року.

Фільми 
  : «Mare Nostrum» — американський німий фільм режисера Рекса Інгрема.
  : «Mare Nostrum» — італо-іспанський драматичний фільм режисера Рафаеля Гіла.
  : «Mare nostrum» — документальний фільм Стефано Менчеріні про реальність центрів адміністративного ув'язнення для мігрантів в Італії.

Топоніміка 
 Mare Nostrum (Наше море) — латинська назва Середземного моря у Стародавньому Римі.

Інше 
 MareNostrum — суперкомп'ютер у Барселоні.
 Mare Nostrum — акваріум у місті Монпельє, Франція.
  — змагання з плавання.
 Mare Nostrum — настільна гра для 3-5 осіб 2003 року Сержа Лагета.
  — італійська морська рятувальна операція ВМС і ВПС Італії з порятунку мігрантів, які намагалися перетнути Туніську протоку з лівійських узбереж на територію Італії та Мальти.